Ним, или Ниим, или Азадирахта индийская (), также маргоза — древесное растение, вид рода  семейства Мелиевые. Происходит из тропических и субтропических районов Пакистана, Бангладеш, Индии и Мьянмы.

Биологическое описание 
Вечнозелёное дерево высотой 12—18 м с раскидистой кроной.

Использование 

В Индии растение известно как «деревенская аптека», «божественное дерево» и «панацея от всех болезней». Продукция, сделанная из него, в аюрведической медицине считается глистогонным, противогрибковым, противобактериальным, противовирусным, антидиабетическим и успокоительным средствами; также препятствует образованию перхоти. Ним известен также как природный очиститель крови. Ствол, корни и кора обладают вяжущими, общеукрепляющими, противомалярийными свойствами. В аюрведической медицине средства, приготовленные из этого дерева, рассматриваются, как главные компоненты и особенно предписываются при болезнях кожи.

Прутья дерева ним в Индии, Бангладеш и Пакистане используются для чистки зубов. Масло из семян используется для приготовления косметики. Пасока богата белком и употребляется как питательный напиток.

Исследования, проведённые в Национальном университете Сингапура, показали, что активное вещество, выделяемое из дерева ним, — нимболид — останавливает процесс развития рака предстательной железы. Помимо этого дерево ним показало свою эффективность при других видах рака: рак молочной железы, желудочно-кишечного тракта, гинекологические типы рака, гематологические, рак легкого, рак кожи.

См. также 
 Мисвак — другое растение, аналогичным образом используемое для чистки зубов.

Примечания 

Мелиевые
Лекарственные растения